Pierre-Joseph Vernin (1753-1846), homme politique français ;
 Caroline Rougaignon-Vernin (1969), femme politique monégasque.
 Merieme Chadid Vernin (1969), Astronome Exploratrice.